Смире́ние — самостоятельное психическое состояние покоя, умиротворённости или/и рефлексия, формирующиеся головным мозгом.
Этимология слова указывает на суть термина — стремление к миру, умиротворение.
Смирение свойственно волевым людям, вне зависимости от идеологий или религиозных убеждений. Смирение — способ оптимизации человеком ресурса психики для достижения целей.

Свойственное эмоциональное состояние и философский термин, означающий нравственное состояние человека, определяемое его волей, выражающееся в способности спокойной реакции на негативные факторы. Субъективное мнение о восприятии: осознать; принять все так, как есть, принять ситуацию, перестать противиться, сопротивляться; принять неизбежность; всё так, как должно быть; такова жизнь, характерность момента; свойственность мира. Является качеством личности в случае самостоятельного введения человеком себя в состояние смирения. Относится к моральным качествам человечества и в некоторых случаях является защитной реакцией человека при возникновении непреодолимых внешних условий. Способность смиряться, или смирение, рассматриваемое как качество личности человека, является синонимом слова кротость.

Смирение может достигаться человеком как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим людям или к животным (в форме призывов или принуждения к смирению, покорности). Самостоятельное смирение не доступно животным. Животное усмиряется человеком или обстоятельствами, человек же может осознанно смиряться.
Как и достоинство, смирение — это нравственная характеристика индивида на соответствие окружающему миру со стороны его внутренней ценности.
Смирение человека может выражать его признание невозможности изменить обстоятельства.

В зависимости от обстоятельств, смирение конкретного человека может рассматриваться окружающими как положительная реакция на окружающую действительность, так и как отрицательная.

См. также 
 Принятие
 Психические процессы
 Психическое состояние
 Эмоция
 Кротость

 Скромность
 Застенчивость

Литература

Ссылки 
 Статьи Смирить, Смирение, Смириться и Смиренный в словаре Ожегова

Моральные качества
Психологические качества
Этика
Психология личности